Кельма — ручний будівельний інструмент.
 Кельма — річка в Росії (Красноярський край і Томська область), притока Кеті (басейн Обі).
 Кельма Туілагі — самоанський регбіст.